Paragaeumannomyces är ett släkte av svampar. Paragaeumannomyces ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paragaeumannomyces